En  :
 Klimontów, village de la voïvodie de Basse-Silésie.

 Klimontów, village de la voïvodie de Petite-Pologne.

voïvodie de Sainte-Croix :
 Klimontów, village du powiat de Jędrzejów.
 Klimontów, village de la gmina de Klimontów.